El término Luria puede referirse, en esta enciclopedia:

Personas 
 a Alexandr Luria (1902–1977), un médico, psicólogo y neurolingüista ruso;
 a David Luria (1798–1855), un talmudista de Europa Oriental;
 a Isaac Luria (1534–1572), un místico rabino cabalista de Safed, en tiempos del imperio otomano;
 a Juan Luria (1862–1943), un barítono, cantante de ópera y profesor de música polaco;
 a Johanan Luria, un talmudista de Alsacia;
 a Roger de Luria (c. 1245 – 1305), un almirante aragonés-siciliano; 
 a Salvatore Luria (1912–1991), un microbiólogo ítaloestadounidense;
 a Solomon Luria (1510–1573), un rabino polaco y de territorios adyacentes;

Otros 
 a Luria, un taxón, un género de gasterópodos;
 a Luria cinerea, taxón de una especie;
 a Luria lurida,  taxón de una especie;	   
 a Luria gilvella, taxón de una especie; 
 a Luria tessellata, taxón de una especie.